

Коскольський сільський округ — адміністративна одиниця, Іртиський район, Павлодарська область
 Коскольський сільський округ — адміністративна одиниця, Каратобинський район, Західноказахстанська область
 Коскольський сільський округ — адміністративна одиниця, Улитауський район, Улитауська область